Kratka (symbol) – znak na klawiaturze (#). 
 Kratka (film) – polski film obyczajowy wyprodukowany w 1996 roku w reżyserii Pawła Łozińskiego.